

Patronyme 

 Émile Salkin (1900-1977), peintre belge ;
 Fernand Salkin (1862-1937), militaire et peintre français ;
 Jean Salkin (1930-2000), fondateur de la Discothèque Nationale de Belgique.